UMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umiat (Alaska) (Stati Uniti)